Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Перепись 2002 года 
Результаты всероссийской переписи населения 2002 года по мнению демографа и социолога Сергея Максудова (Александра Бабенышева) сильно искажены:

Всероссийская перепись 2002 года, к сожалению, учитывала лишь постоянное население, лишив демографов возможности проконтролировать повторный счет, возникающий из-за двойного учёта одних и тех же людей — по месту нахождения и по месту постоянного проживания. Результатом стало огромное преувеличение численности населения на территории Чечни и Ингушетии. Видимо, в нём оказались заинтересованы сами жители, рассчитывавшие на получение компенсации за потерю имущества и различных пособий и потому причислявшие себя сразу к нескольким местам постоянного проживания (лагерю беженцев, родной деревне, городу Грозному, где появилась возможность занять квартиру, к Москве или Краснодару, куда уже переехали некоторые родственники и собираются переселиться другие). Местные власти, бюджет и престиж которых прямо зависят от числа граждан, находящихся под их опекой, скорее всего, также приняли активное участие в искажении результатов переписи. Об одной из оценок ошибки переписи сообщает активист Мемориала А. Черкасов. По его сведениям, в Шалинском районе при населении 104 тысячи человек «мертвые души» составляли 27 %.

Обрабатывавшие перепись статистики не предприняли необходимых мер по устранению ошибок и опубликовали результаты, во многом противоречащие здравому смыслу.

По мнению чеченских исследователей М. М. Ибрагимова и А. Л. Устаева, более достоверными являются данные Комитета госстатистики Чечни, которые оценили численность населения республики на этот год в 815 тысяч человек.

Этнический состав 
Единственным преобладающим этносом являются чеченцы (1 031 647 чел., 93,5 % в 2002 г.), составляющие абсолютное большинство во всех районах республики.

Второй по численности этнической группой являются русские (24 382 чел., 1,92 %), которые расселены, в основном, в городе Грозном (5295 чел., 2,5 %), а также Наурском (6538 чел., 12,8 %) и Шелковском (3992 чел., 7,9 %) районах. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, численность русских составляла 269 130 человек или 24,8 % населения тогдашней Чечено-Ингушетии. Почти всё русское население было изгнано в результате этнических чисток 1991—1994 годов и последовавшей за ними Первой чеченской войны. Также к русскому населению в 2002 году были приписаны российские военнослужащие, проходившие службу в Чечне.

Кумыки являются третьим по численности этносом в Чечне — 8883 чел., 0,8 %. Исторически кумыки расселены в Гудермесском (3564 чел., 5,0 %), Грозненском (2745 чел., 2,2 %), и Шелковском (1702 чел., 3,4 %) районах.

Аварцы (4133 чел., 0,4 %) проживают в Шаройском (1436 чел.) и Шелковском (1538 чел., 3,1 %) районах.

Ногайцы (3572 чел., 0,3 %) проживают преимущественно в Шелковском районе (3504 чел., 7,0 %).

Этнически близкие к чеченцам ингуши (2914 чел., 0,3 %) образуют небольшую общину в Грозном (2129 чел., 1,0 %).

Остальные этносы не имеют чёткого ареала расселения и составляют менее 1 % населения.

Динамика этносостава населения Чечни по переписям населенияВсероссийская перепись населения 2002 года (данные за 1959, 1970, 1979 и 1989 годы даны по районам Чечено-Ингушской АССР, ныне относящимся к Чеченской республике):

Естественное движение населения 

Примечание: Данные по суммарному коэффициенту рождаемости в 2009-12 взяты из источников Федеральной службы государственной статистики .

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Чеченцы